2010. augusztus 9. és augusztus 15. között került megrendezésre Magyarországon, a margitszigeti Széchy Tamás uszodában a műugró-Európa-bajnokság.

A versenyszámok időrendje

Éremtáblázat

Versenyszámok

Bemutatkozó verseny 
A bemutató jelleggel szereplő számban – a férfi és a női versenyzők – összesen két kötelező és négy szabadon választott ugrást mutattak be, hármat toronyból, hármat három méterről. Azonban a szabályok nem határozták meg, melyik gyakorlatot ki és milyen magasságból hajtsa végre. A csapatverseny eredménye nem számított bele az Eb-be.

Férfiak

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

3 méteres szinkronugrás

10 méteres toronyugrás 

° A selejtezőből bejutott a döntőbe, de visszalépett.

10 méteres szinkronugrás 

°° A selejtezőből bejutottak a döntőbe, de visszaléptek.

Nők

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

3 méteres szinkronugrás

10 méteres toronyugrás

10 méteres szinkronugrás

Jegyzetek 

2010 a sportban
Műugrás az úszó-Európa-bajnokságon